Águeda (stad), een stad en gemeente in het Portugese district Aveiro
 Águeda (rivier), een rivier in Spanje en Portugal
 Águeda (freguesia)